Ша́рма — фамилия индийского происхождения, а также топоним. У существительного sharma (शर्मा) на санскрите есть несколько значений, таких как «счастье», «блаженство», «убежище» и «защита». Часто встречается у браминов в Индии.

В русском тексте фамилия Шáрма (как и все фамилии, оканчивающиеся на гласный, за исключением фамилий французского происхождения с ударением на последнем слоге), согласно правилам, склоняется независимо от пола ее носителей.

Носители фамилии 
 Шарма, Алок (род. 1967) — британский политик индийского происхождения.
 Шарма, Анушка (род. 1988) — индийская актриса и модель.
 Шарма, Арвинд (род. 1940) — индийский индолог и санскритолог.
 Шарма, Астра (род. 1995) — австралийская теннисистка.
 Шарма, Бхагват Дайал (1918—1993) — индийский политический деятель, 1-й главный министр штата Харьяна. 
 Шарма, Винит Кумар (род. 1959) — индийский хоккеист на траве.
 Шарма, Двиджен (1929—2017) — бангладешский натуралист и писатель.
 Шарма, Дейв (род. 1975) — австралийский дипломат и бизнесмен.
 Шарма, Ишант (род. 1988) — индийский игрок в крикет.
 Шарма, Камалеш (род. 1941) — генеральный секретарь Содружества Наций, Верховный Комиссар Индии в Лондоне.
 Шарма, Ким Мишель (род. 1980) — индийская актриса и модель.
 Сен Шарма, Конкона (род. 1979) — индийская актриса.
 Шарма, Крис (род. 1981) — американский скалолаз, один из сильнейших скалолазов мира.
 Шарма, Локнатх (род. 1971) — бутанский политик, министр экономики Бутана.
 Шарма, Мохит (1978—2009) — индийский офицер, посмертно награждённый орденом «Ашока Чакра».
 Шарма, Наташа (род. 1987) — актриса индийского телевидения.
 Шарма, Ниша (род. 1959) — индийская хоккеистка на траве.
 П. Дж. Шарма (1933—2014) — индийский актёр кино и дубляжа.
 Шарма, Ракеш (род. 1949) — первый космонавт Индии.
 Шарма, Рекха (род. 1970) — канадская актриса.
 Шарма, Робин (род. 1965) — канадский писатель индийского происхождения.
 Шарма, Сомнатх (1923—1947) — индийский офицер, первый кавалер высшей военной награды независимой Индии, ордена Парам Вир Чакра (посмертно).
 Шарма, Сурадж (род. 1993) — индийский актёр («Жизнь Пи»).
 Шарма, Туниша (2002—2022) — индийская актриса («Император Ашока»).
 Шарма, Шанкар Даял (1918—1999) — индийский государственный и политический деятель, 9-й президент Индии с 1992 по 1997 годы.
 Шарма, Яшпал (род. 1970) — индийский актёр.

Реки 
 Шарма — река в России, протекает в Кинешемском районе Ивановской области.
 Шарма — река в России, протекает в Череповецком районе Вологодской области.

См. также 
 Метод Шарма